Die achte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1966 in Manila (Philippinen) ausgetragen. Das Turnier begann am 30. April und endete am 15. Mai. Sieger wurden Israel und Birma gemeinsam, da das Finale unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die zwölf gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in drei Gruppen mit drei, vier und fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppen sowie die beiden besten Drittplatzierten qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Entscheidungsspiel  

|}

Finalspiele 

Der Titel und der dritte Platz wurden geteilt.

Ergebnis 
Birma wurde in der Neuauflage des Vorjahresfinals zum vierten Mal und Israel zum dritten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1966 auf rsssf.com (englisch)

1966
Fußballveranstaltung 1966
Fußball (Philippinen)
Sportveranstaltung in Manila